Shluk písmen F, S a V může znamenat:
 FSV – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 FSv – Fakulta stavební ČVUT